Manam peut désigner :
 Manam, une île volcanique de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Manam, un village du Cameroun.